Hécatée de Milet est un historien et géographe grec du 
 Hécatée, roi des Sindi était le roi des Sindi, un peuple qui vit un peu au-dessus du Bosphore. Début du 
 Hécatée d'Abdère est un historien et philosophe grec du 
 Hécatée de Cardia est le tyran de la cité de Cardia au